

Religião 
Papa Bonifácio I — papa e santo católico (falecido em 422)
Papa Bonifácio II
Papa Bonifácio III
Papa Bonifácio IV — papa e santo católico
Papa Bonifácio V
Papa Bonifácio VI
Antipapa Bonifácio VII 
Papa Bonifácio VIII
Papa Bonifácio IX
Bonifácio de Mogúncia (672 -754) — santo e mártir cristão, apóstolo dos Germanos

História 
Bonifácio (conde) — general romano do 
Bonifácio I da Toscânia (falecido em 823)
Bonifácio II da Toscânia (falecido em c. 838)
Bonifácio I de Monferrato (1150-1207)
Bonifácio II de Monferrato (1202-1253)
Bonifácio de Saboia
José Bonifácio de Andrada e Silva

Geografia 
Bonifacio (Bunifaziu) — comuna da Córsega, França
Estreito de Bonifácio — estreito que separa a Sardenha da Córsega

São Bonifácio (Santa Catarina) —  município de Santa Catarina, Brasil

Personagens 
 Boinifácio — personagem da Disney

Bonifacio